Ryszard Dembiński (aktor)
 Ryszard Dembiński (rotmistrz)